Longwy, une commune de Meurthe-et-Moselle.
 Longwy-sur-le-Doubs, une commune du Jura.